boerenkool (groente) (Brassica oleracea var. laciniata)
boerenkool (gerecht), ook wel boerenkoolstamppot

Zie ook 
Boerenkool voor Holland